Марк А́лан Ру́ффало (, ; род. 22 ноября 1967) — американский актёр, продюсер и активист. Двукратный лауреат премии «Эмми», лауреат премии «Золотой глобус», а также номинант на премии «Оскар», BAFTA, «Грэмми» и «Тони».

Наибольшую известность Руффало принесли роли в фильмах «Можешь рассчитывать на меня» (2000), «Из 13 в 30» (2004), «Между небом и землёй» (2005), «Зодиак» (2007), «Детки в порядке» (2010), «Остров проклятых» (2010) «Охотник на лис» (2014), «Обычное сердце» (2014), «Бесконечно белый медведь» (2014), «В центре внимания» (2015) и «Тёмные воды» (2019), а также роль Брюса Бэннера / Халка в супергеройских фильмах «Мстители» (2012), «Мстители: Эра Альтрона» (2015), «Тор: Рагнарёк» (2017), «Мстители: Война бесконечности» (2018) и «Мстители: Финал» (2019).

Ранние годы 
Руффало родился в Кеноше, Висконсин, в семье парикмахерши Мари Роуз Руффало (урождённой Хеберт) и Фрэнка Лоуренса Руффало-младшего, художника. У него есть две сестры, Таня и Николь, и брат Скотт (умер в 2008). Его отец — уроженец Джирифалько, а мать имеет канадские и итальянские корни. Детство Руффало прошло в Висконсине, а позднее — в Сан-Диего. Окончив школу, Марк учился в Актёрской студии Стеллы Адлер в Лос-Анджелесе.

Карьера 

Девять лет проработал в театре. Дебютировал в сериале CBS Summer Playhouse в 1989 году. Известность пришла к нему в 2000 году после роли в фильме «Можешь рассчитывать на меня». Он получил положительные отзывы за свою игру в этом фильме и награды от Ассоциации кинокритиков Лос-Анджелеса и Монреальского всемирного кинофестиваля.

В середине 2000-х Руффало сыграл главную роль в фильмах «Вид сверху лучше», «Из 13 в 30», «Между небом и землёй» и «Ходят слухи». В 2006 году Руффало сыграл в постановке Клиффорда Одетса «Проснись и пой!» в театре Беласко в Нью-Йорке и был номинирован на премию Тони за лучшую мужскую роль в пьесе. В марте 2007 года он снялся в детективе «Зодиак» в роли инспектора отдела убийств полиции Калифорнии Дэйва Тоски, который руководил расследованием по поиску и задержанию убийцы Зодиака. В 2007 году Руффало сыграл разведенного адвоката Дуайта Арно, который случайно убивает ребенка и убегает, в фильме «Запретная дорога».

В 2008 году он снялся в роли мошенника в фильме «Братья Блум», а также снялся вместе с Джулианной Мур в фильме «Слепота». В том же году Руффало появился в фильме Брайана Гудмана «Что тебя не убивает» с Итаном Хоуком и Амандой Пит, который был показан на Международном кинофестивале в Торонто. В 2009 году он сыграл роль в фильме «Там, где живут чудовища». В 2010 году он снялся в триллере Мартина Скорсезе «Остров проклятых» в роли маршала США Чака Ауле.

В 2011 году был номинирован на премию «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана в картине «Детки в порядке». Затем снялся в «Мстителях», шестой части кинематографической вселенной Marvel, заменив Эдварда Нортона в роли доктора Брюса Баннера / Халка.

В 2015 году получил вторую номинацию на «Оскар» и был отмечен множеством наград за роль олимпийского чемпиона по вольной борьбе в драме «Охотник на лис». Через год в третий раз получил номинацию на «Оскар» за роль в драме «В центре внимания».

Личная жизнь 

С 2000 года Руффало женат на Санрайз Койни. У них трое детей: сын Кин (р. 2001) и дочери Белла Ноче (р. 2005) и Одетт (р. 2007). Они живут на Манхэттене.

В 2001 году у Руффало была диагностирована вестибулярная шваннома — одна из разновидностей опухоли головного мозга. Он перенёс операцию, которая привела к частичному параличу лицевого нерва. Он оправился от паралича, однако оглох на левое ухо.

1 декабря 2008 года брат Руффало, Скотт, был ранен выстрелом в голову в его кондоминиуме в Беверли-Хиллз. Он скончался в больнице неделю спустя. Дело остаётся нераскрытым.

Марк не только снимается в кино, но и проявляет активный интерес к экологии и политической жизни своей страны, в частности, актёр выступал против фрекинга и войны в Ираке. Также высказывался в поддержку левых политиков Берни Сандерса и Джереми Корбина, а в 2016 и 2017 годах выступал на митингах против избранного президента Трампа.

Избранная фильмография

Награды и номинации

Примечания 

Лауреаты премии Гильдии киноактёров США за лучший актёрский состав в игровом кино
Лауреаты прайм-тайм премии «Эмми»
Общественные деятели США
Благотворители
Социалисты США
Члены Демократической партии США
Энвайронменталисты США
Киноактёры США